Weisemann ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Weisemann (1887–1963), deutscher Pädagoge und Politiker (DNVP)
 Sven Weisemann (* 1984), deutscher DJ, Produzent, Musiker